Аліса Олегівна Свешнікова (Кулікова) ( 7 грудня 1987, м. Чорноморськ) — українська диригентка, громадська діячка, засновниця першого в Україні естрадного хору Alice White.

Біографія 

Народилася в місті Іллічівськ (нині — Чорнорморськ, Одеська область). Батько — професійний водолаз (працював в експедиційному загоні аварійно-рятувальних суднопідйомних підводно-технічних робіт), мати — соціальна працівниця (за освітою психологиня).

Навчалася в школі мистецтв (м. Чорноморськ). Закінчила КНУКіМ як диригентка академічного хору (клас А. М. Карпінця), та аспірантуру за напрямком мистецтвознавство.

Одружена (з 2014). Діти — Влада Кулікова. Брат — Свешніков Артур, керівник студії бальних танців «Fred Astaire» у Нью-Йорку.

Творчий шлях 

2010 року створила перший в Україні естрадний хор Alice White. Хор, зокрема, виступав на відкритті Кубку Стели Захарової, премії «Людина року» (2015), премії YUNA (2014), перед боєм Олександра Усика за звання чемпіону світу (2013-4), брав участь у конкурсу пісні «Пісня об'єднує нас», який увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

2013 року відкрила школу естрадного хору Alice White, яка працювала при Будинку офіцерів Збройних сил України. З 2016 року школа розширила профіль діяльності і працює як сучасна школа мистецтв.

2017 заснувала творчий садок «Favorite kindergarden».

Примітки

Посилання 
 Сторінка на сайті хору Alice white

Українські хорові диригенти
Уродженці Чорноморська
Народились 1987
Українські диригентки